Детский мир:
 «Детский мир» — сеть магазинов детских товаров в СССР и России.
 «Детский мир» на Лубянской площади (с 2015 года — Центральный детский магазин на Лубянке) — крупный детский магазин в Москве.
 «Детский мир» — советский художественный фильм 1982 года.
 «Детский мир» — детский телеканал производства телекомпании RTVi (раньше НТВ-Плюс).
 «Детский мир» — название издательства «Малыш» до 1963 года.

См. также 
 Универмаг «Детский мир» (Владикавказ)